Дубаїч () — сербське прізвище.

Відомі носії:

 Боян Дубаїч (1982) — сербський футболіст
 Слободан Дубаїч (1962) — югославський футболіст

Сербські прізвища